Hammarby kan avse:

 Hammarby, Nora – ett bruk och en herrgård vid Järleån, öster om Nora
 Hammarby, Sandvikens kommun – även kallad Gästrike Hammarby, ort i Sandvikens kommun
 Hammarby, Södertälje kommun – en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Mörkö socken i Södertälje kommun
 Hammarby, Västerås – en stadsdel i Västerås

Eskilstuna kommun 
 Hammarby socken, Södermanland – en socken i Södermanland ingick i Österrekarne härad
 Hammarby landskommun, Södermanland – en tidigare kommun i Södermanlands län 1863–1951
 Hammarby församling, Strängnäs stift – en tidigare församling i Strängnäs stift i Eskilstuna kommun –1995
 Hammarby kyrka, Södermanland – en kyrkobyggnad i Kafjärdens församling, Eskilstuna kommun
 Hammarby, Eskilstuna kommun – en småort i Eskilstuna kommun i Södermanlands län och kyrkbyn i Hammarby socken

Stockholms län 
 Hammarby sjö – en sjö i Stockholm mellan stadsdelarna Södermalm och Södra Hammarbyhamnen
 Hammarby sjöstad – ett Stockholm innerstads byggnadsprojekt som består av flera olika områden runt Hammarby sjö
 Hammarby sjöstadsverk – ett mindre reningsverk som ligger i anslutning till Henriksdals reningsverk
 Hammarby, Stockholm – ett område söder om Hammarby sjö i sydöstra Stockholm
 Hammarby gård - Gården som gav upphov till Hammarby i Stockholm
 Hammarbyhamnen – ett hamnområde i södra Stockholm
 Hammarbyhöjden – en stadsdel i södra Stockholm
 Hammarby gård, Botkyrka kommun – en gård väster om Botkyrka kyrka

Norrtälje kommun
 Hammarby, Länna – en by i Länna socken
 Hammarby, Älmsta – en del av Älmsta

Upplands Väsby kommun
 Hammarby socken, Uppland – en socken i Uppland ingick i Vallentuna härad
 Hammarby landskommun, Stockholms län – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1951
 Hammarby församling, Stockholms stift – en församling i Sollentuna kontrakt i Stockholms stift
 Hammarby kyrka, Uppland – en kyrkobyggnad i Uppland
 Hammarby distrikt – ett distrikt i Upplands Väsby kommun och Stockholms län 2016–

Uppsala kommun
Hammarby by – en by i Uppsala kommun Vaksala socken
Hammarby östra – en ort i Uppsala kommun, Vaksala socken, belägen på byns östra ägor vid torpen Liljenberg och Furuhöjd (av SCB tidigare kallat Hammarby)
Hammarby, Bondkyrka – en by i Bondkyrka socken, Uppsala kommun.
Linnés Hammarby – det gods där Carl von Linné bodde, Danmarks socken, Uppsala kommun.
Hammarby, Rasbo – en by i Rasbo socken, Uppsala kommun
Hammarby, Björklinge – en by i Björklinge socken, Uppsala

Sport
 Hammarby IF – en idrottsförening med säte i Stockholm
 Hammarby IF Bandyförening – bandysektionen inom idrottsföreningen Hammarby IF
 Hammarby IP – en idrottsplats på Södermalm i Stockholm
 Hammarby Speedway – en tidigare speedwayklubb i Stockholm